Новомарьевский сельский совет (сельсовет):

 Новомарьевский сельский совет () — административно-территориальная единица Солонянского района Днепропетровской области Украины (с 2020 Солонянская поселковая община Днепровского района);

 Новомарьевский сельсовет, с 2004 станица Новомарьевская — административно-территориальная единица и муниципальное образование (сельское поселение) Шпаковского района Ставропольского края (упраздён в 2020).